Хейвуд Шеперд Ханселл младший (;  — ) — генерал ВВС США во время Второй мировой войны. Сторонник доктрины стратегической бомбардировки. Был одним из главных архитекторов концепции высокоточных бомбардировок, которая определила использование авиации ВВС США в войне.

Ханселл сыграл ключевую роль в стратегическом планировании воздушных операций США. Это включало разработку как стратегических планов воздушной войны (AWPD-1 и AWPD-42), так и плана массированных налетов на промышленные объекты Германии и создание базы для боевых действий B-29 Superfortress на Марианских островах. Разработал структуру командования 20-й воздушной армии и первых глобальных стратегических военно-воздушных сил, ставшего предшественником Стратегического авиационного командования. Считал высокоточные бомбардировки наиболее гуманным и эффективным средством достижения военного успеха и посвятил свою жизнь внедрению этой стратегии, которая в конечном итоге стала ключевым принципом использования американской авиации. Его план бомбардировок Японии сорвался из-за различных неучтенных факторов, таких как высотное струйное течение в этом регионе. Был заменен на генерала Кертиса Лемея, сторонника .

Был зачинателем стратегических бомбардировок как Германии, в качестве командир первого крыла B-17 Flying Fortress в Европе, так и Японии, как первый командующий силами B-29 на Марианских островах.

Литература 

Maurer, Maurer (1983). Air Force Combat Units of World War II. Office of Air Force History. 

Исторические исследования
No. 89: 
No. 91: 
No. 100: 
 На русском
 

Выпускники Командно-штабного колледжа Армии США
Выпускники Технологического института Джорджии
Персоналии:Хамптон (Виргиния)
Похороненные в Виргинии